Янн Мартел (, р. 25 июня 1963, Саламанка, Испания) — канадский писатель, автор сборника коротких рассказов («Seven Stories») и романа «Я сам» («Self»). Обе книги публиковались в разных странах и получили благоприятные отзывы критиков, но не имели такого успеха, какой был уготован его роману «Жизнь Пи» («Life of Pi»), удостоенному Букеровской премии за 2002 год.

Биография 
Янн Мартел, сын канадских дипломатов, родился в Испании, в городе Саламанка в 1963 году. В детстве ему довелось сопровождать родителей в поездках по Европе, Центральной и Северной Америке.. Изучал философию (в университете Трента близ города Питерборо, Онтарио, Канада). Сменил множество профессий, прежде чем в 27 лет начал писать. 

В настоящее время Мартел проживает в Саскатуне, Канада со своей женой Элис Куиперс (которая также является писателем), с которой он познакомился на литературном фестивале в Челтнеме.

Библиография 
Seven Stories (1993) 
Роккаматио из Хельсинки (1993) 
  (1996) 
Жизнь Пи (2001)
We Ate the Children Last (2004)
  (2010)
 101 Letters to a Prime Minister: The Complete Letters to Stephen Harper (2012)
  (2016)

Экранизации 
 Жизнь Пи

Примечания

Ссылки 
 Что читает Стивен Харпер? — этот проект Мартела лег в основу книги 101 Letters to a Prime Minister: The Complete Letters to Stephen Harper

 
Писатели Канады 
Члены ПЕН-клуба
Выпускники Университета Трента